Weizenfeld ist Ortsname 
Weizenfeld, deutscher Name von Kowalew (Pleszew), Pleszew
Weizenfeld (Wolgarepublik)

Siehe auch:

Waizenfeld
 Kornfeld